

Patronyme 

 Costa-Gavras (1933-), réalisateur franco-grec ;
 Michèle Ray-Gavras (1938-), productrice française, épouse de Costa-Gavras ;
 leurs enfants :
 Alexandre Gavras (1969), réalisateur, producteur et comédien français ;
 Julie Gavras (1970), réalisatrice française ;
 Romain Gavras (1981), réalisateur français.

Patronyme grec